La temporada 1977-78 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la vigésima edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. 

El Geas Sesto se convirtió en el primer campeón de Europa Occidental. En la final, que se jugó en Niza, derrotó al Sparta Praga, que jugó la última de sus siete finales. Como en 1976, el Daugava Riga, campeón 16 veces campeón, no se inscribió en la competición.

Resultados

Fase previa
 (90-39, 125-38) Musette Rotterdam 115-77 Stade Ginebra
 (71-69, 49-46) Elitzur Tel Aviv 120-115 UBI Viena
 (61-49, 68-60) Cocri Aalst 129-109 CIF Lisboa
 (77-65, 69-77) Södertälje BBK 146-142 Sampo Lahti

Octavos de final
 El Clermont Université quedó exento como subcampeón (ante la ausencia del campeón, el Daugava Riga)
 (68-73, 93-46) Minyor Pernik 161-119 Musette Rotterdam
 (115-29, 84-39) Estrella Roja de Belgrado 199-68 Sporting Atenas
 (53-60, 77-61) Spartacus Budapest 130-121 Agon Düsseldorf
 (86-68, 101-37) Sparta Praga 187-105 Södertälje BBK
 (106-56, 90-41) Geas Sesto 196-97 Elitzur Tel Aviv
 (96-63, 112-43) IEFS Bucarest 208-106 BSI Ankara
 (106-61, 84-56) Celta Vigo 190-117 Cocri Aalst

Cuartos de final

Grupo A
 Estrella Roja 99-81 63-72 Minyor // Clermont 74-54 76-55 Spartacus
 Estrella Roja 97-87 84-67 Spartacus // Minyor 66-61 81-79 Clermont
 Estrella Roja 72-80 84-75 Clermont // Minyor 79-56 79-82 Spartacus
 1. (4 - 2 --- 499-462) 1. Estrella Roja de Belgrado 
 2. (4 - 2 --- 458-440) 2. Minyor Pernik
 3. (3 - 3 --- 445-412) 3. Clermont Université
 4. (1 - 5 --- 401-489) 4. Spartacus Budapest

Grupo B
 Sparta 80-57 54-61 Celta // Geas 74-53 57-59 Bucarest
 Sparta 64-57 53-71 Geas // Bucarest 73-63 96-75 Celta
 Sparta 113-63 79-65 Bucarest // Geas 67-57 82-54 Celta
 1. (4 - 2 --- 390-303) 1. Sparta Praga    
 2. (4 - 2 --- 337-287) 2. Geas Sesto
 3. (3 - 3 --- 409-461) 3. IEFS Bucarest 
 4. (1 - 5 --- 367-452) 4. Celta Vigo

Semifinales
 (53-54, 56-52) Geas Sesto 109-106 Estrella Roja de Belgrado 
 (60-61, 71-69) Sparta Praga 131-130 Minyor Pernik

Final
 Geas Sesto 74-66 Sparta Praga

Clasificación
 01.  Geas Sesto

 02.  Sparta Praga

 03.  Minyor Pernik
 04.  Estrella Roja de Belgrado

 05.  Clermont Université
 06.  IEFS Bucarest
 07.  Celta Vigo
 08.  Spartacus Budapest

 09.  Agon Düsseldorf
 10.  Musette Rotterdam
 11.  Cocri Aalst
 12.  Södertälje BBK
 13.  Elitzur Tel Aviv
 14.  BSI Ankara
 15.  Sporting Atenas

 16.  Sampo Lahti
 17.  UBI Viena
 18.  CIF Lisboa
 19.  Stade Ginebra

Referencias

Baloncesto en 1977
Baloncesto en 1978
Euroliga Femenina